Ке́мийоки (, ) — самая длинная река в Финляндии, её длина 550 км. Пролегает через кунты Кемиярви и Рованиеми, впадает в Ботнический залив Балтийского моря у города Кеми. 

 У города Рованиеми сливается с рекой Оунасйоки.

Первая ГЭС была построена на Кемийоки в 1946 году близ селения Исохаара. На данный момент на реке построено 15 ГЭС. Все ГЭС принадлежат компании «Kemijoki Oy», основанной в 1954 году. В 2003 году гидроэлектростанции суммарно вырабатывали 4,3 миллиарда киловатт-часов, что составляло около 34,5 % от всей выработки гидроэлектроэнергии в Финляндии.

Часть бассейна реки (река Тенниёйоки и её притоки) находится на территории России. Кемийоки — единственная река бассейна Ботнического залива, бассейн которой частично расположен в России.

Примечания

Ссылки 

Реки, впадающие в Ботнический залив
Реки Финляндии
Лапландия